Dumdum pode ser:

 Dum Dum, cidade da Índia.
 Dumdum (em português dum-dum ou dum dum), tipo de munição de arma de fogo. 

Desambiguação